Xiaotingia zhengi es la única especie conocida del género extinto Xiaotingia es un género de dinosaurio terópodo celurosauriano que vivió desde mediados a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 165 a 153 millones de años entre el Bathoniense y el Oxfordiense en lo que es hoy Asia.

Descripción 

Es similar a Archaeopteryx pero ligeramente más antiguo, 10 millones de años. Xiaotingia era morfológicamente similar a Archaeopteryx y tenía el tamaño de una gallina. Medía unos 60 centímetros de largo y pesaba aproximadamente 0,82 kilogramos. Era un pequeño dinosaurio emplumado que vivía en un ambiente arbóreo. Al igual que Archaeopteryx, tenía extremidades anteriores largas. Su fémur era más largo que su húmero, 84 milímetros en comparación con 71 milímetros, lo que podría indicar que se paraba sobre sus patas traseras y podía agitar sus patas delanteras para lograr el vuelo.

Xiaotingia tenía plumas en la cabeza, el cuerpo, las extremidades anteriores y posteriores. Las plumas del fémur eran bastante largas, medían 55 milímetros. También tenía largas plumas penáceas en la tibia y el metatarso. Si Xiaotingia pudiera volar distancias cortas, también podría haber usado sus patas traseras como alas. Xiaotingia tenía un recuento de dientes dentarios probablemente inferior a 10 y dientes similares en morfología a los de las aves basales.

Descubrimiento e investigación

fue encontrado en el oeste de la provincia de Liaoning, en China. Se conoce gracias al holotipo STM 27-2, un esqueleto articulado y casi completo incluyendo el cráneo. Se trata de un animal adulto bípedo, su sinsacro está fusionado, con plumas, de muy pequeño tamaño, unos 820 g. El primer ejemplar se encontró en Jianchang, en la formación de Tiaojishan. Xiaotingia fue nombrado y clasificado inicialmente por Xing Xu, Hailu You, Kai Du y Fenglu Han en 2011 y la especie tipo es Xiaotingia zhengi, en honor al paleontólogo Zheng Xiaoting.

Clasificación 
Un análisis cladístico por Xu et al. mostró que Xiaotingia formaba un clado con Archaeopteryx, los Dromaeosauridae y los Troodontidae y excluyendo a otras formas tradicionalmente vistas como aves. Xu et al. por lo tanto redefinió el concepto de Deinonychosauria y Avialae para que Archaeopteryx y Xiaotingia pertenecieran a los Deinonychosauria y por lo tanto Archaeopteryx ya no sería más un avialano. Esto llevó a que los reportes en la prensa declararan que "Archaeopteryx ya no es más un ave", aunque Xu et al. notó que existen actualmente varias definiciones en competencia del clado Aves, señalando que sus definiciones son compatibles con un grupo Aves tradicional que tenga a Archaeopteryx como un especificador interno. Sin embargo, esto fue cuestionado por un análisis más exhaustivo publicado varios meses después, en el cual Archaeopteryx fue de nuevo encontrado como un avialano, mientras que Xiaotingia permanece cercanamente relacionado con Anchiornis dentro de Troodontidae. Sin embargo, en 2012 nuevas revisiones sugirieron que Xiaotingia era un dromeosáurido basal, y no un troodóntido

En un estudio publicado en 2017, en el que se reexaminó al llamado "espécimen de Harlem" de Archaeopteryx, se concluyó que Xiaotingia formaría parte de otra familia, los anquiornítidos.

Filogenia

Cladograma según Xu et al., 2011:

Cladograma según Senter et al., 2012:

Cladograma según un análisis de Godefroit y colaboradores de 2013:

Cladograma según el análisis filogenético publicado por Lefèvreet al., 2017.

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios del Jurásico
Anchiornithidae
Dinosaurios de Asia